Инцидент с поездом № 1908 произошёл ночью 11 января 2004 года на линии Волховстрой-2 — Тихвин Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги. Тяжёлый грузовой поезд весом свыше пяти тысяч тонн, ведомый электровозом ВЛ15-018 проехал запрещающий сигнал, после чего взрезал стрелочный перевод и, выехав со станции на линию, проехал ещё несколько станций, несмотря на запрещающие показания их светофоров. Причиной этого стало психическое расстройство машиниста, который отключил исправные приборы безопасности, а затем, находясь в состоянии бредового психоза, потерял контроль за ведением поезда. Попытки помощника машиниста остановить поезд были пресечены угрозой физической расправы со стороны машиниста. Поезд был остановлен лишь через 47 минут путём снятия напряжения с контактной сети.

В прессе и интернете данный инцидент получил освещение под названиями «Поезд в никуда», «Поезд дьявола», «Безумный поезд» и т. д.

Хронология событий 
В ночь с 10 на 11 января 2004 года в локомотивном депо Волховстрой (ТЧ-21) заступала на работу локомотивная бригада, состоявшая из машиниста Э. Ю. Горчакова и помощника машиниста А. В. Абдурахманова, которые работали совместно около 8 месяцев. Отдых бригады перед заступлением составлял 36 часов, а явиться на смену они должны были к 23:00. Однако к назначенному времени в депо прибыл лишь помощник машиниста Абдурахманов, который уже через 15 минут доложил заведующей резервом локомотивных бригад Е. А. Одиноковой-Петровой (замещала нарядчика, отпущенного на свадьбу, работала вторую смену подряд) о неявке машиниста. Заведующая резервом позвонила машинисту Горчакову домой, чтобы выяснить причину опоздания, на что машинист сообщил, что проспал. В связи с этим за ним была отправлена дежурная машина, в 0:15 Горчаков прибыл в депо.

При прохождении медицинского осмотра фельдшер проверила машиниста алкотестером и замерила пульс, но, в нарушение инструкций, не стала замерять артериальное давление, наиболее вероятно, из-за спешки, связанной с опозданием машиниста. Тем не менее, она оформила допуск бригады в поездку. И. о. дежурного по депо А. Н. Цветков, для которого это была вторая смена в этой должности, не сообщил ответственному дежурному по депо Б. А. Власову об опоздании машиниста, а в маршрутном листе исправил время явки с 23:00 на 00:25. При этом в спешке Цветков, в нарушение инструкций, не провёл проверку документов машиниста. Также мало кто придал значения тому, что машинист вместо железнодорожной формы был одет в праздничный костюм и галстук-бабочку.

Локомотивом, на котором бригада должна была начать смену, был электровоз ВЛ15-018 (2 секции, 12 осей). При приёмке Горчаков не стал заправлять в скоростемер ленту, о чём его тут же предупредил Абдурахманов. Однако машинист ответил, что всё в порядке, и в 0:42 электровоз выехал из депо и резервом проследовал к станции Мурманские ворота. Далее на станции электровоз был прицеплен к грузовому составу из 58 вагонов (5070 тонн); сформированному поезду был присвоен номер . После прицепки локомотива локомотивная бригада совместно с осмотрщиком вагонов Н. В. Яковлевым (ВЧД-17) провела полное опробование тормозов данного поезда, однако оно было проведено с нарушениями инструкции: в частности, в выданной машинисту справке об опробовании (форма ВУ-45) не были указаны плотность тормозной сети поезда и время опробования. Помимо этого, после отправки поезда № 1908 со станции, в пути следования, машинист Горчаков не стал проводить проверку тормозов на эффективность.

Когда поезд двигался по перегону Волховстрой-2—Куколь, по радиосвязи их вызвала дежурная по станции (ДСП) Куколь Л. А. Верещагина и доложила о том, что входной светофор закрыт, так как со станции Пороги к станции Куколь (данная станция является узловой и на ней сходятся три направления) следует грузовой поезд, который следует пропустить вперёд поезда . С ней разговаривал помощник машиниста Абдурахманов, который подтвердил, что информация принята. Поезд, как и положено, стал сбавлять скорость, однако неожиданно машинист Горчаков увеличил тягу электровоза, в результате чего скорость стала возрастать. Попытки Абдурахманова пресечь противоправные действия Горчакова были встречены угрозой физической расправы: машинист был крупнее помощника, в том числе значительно выше ростом. Машинист отключил локомотивную сигнализацию (АЛСН) и в 2:58 ночи поезд  проехал под красный сигнал входного светофора станции Куколь, въехал на станцию на неподготовленный маршрут и взрезал стрелочный перевод , после чего выехал на главный путь. Попытки Верещагиной и поездного диспетчера (ДНЦ) Г. Н. Ивановой связаться с локомотивной бригадой оказались безуспешны, так как машинист выключил радиостанцию. Поезд  продолжал наращивать скорость.

Диспетчер дала указание ДСП Мыслино перекрыть входной светофор, но в 3:02 поезд прошёл эту станцию без остановки. Следующей на линии находилась станция Валя, после неё Цвылёво, а за ней уже Тихвин. В 3:05 ДНЦ связалась с ДСП Валя А. В. Кудрявцевой и доложила ей о происходящем. Тогда Кудрявцева предложила связаться с энергодиспетчером и обесточить перегон. В 3:13 на станции Валя были перекрыты входной и выходной светофоры, одновременно с этим энергодиспетчером О. Б. Титовой по указанию дежурной Кудрявцевой был обесточен 2-й главный путь на перегоне Валя — Цвылёво, а также на самой станции Валя. Через минуту на станцию и обесточенный путь на большой скорости въехал поезд . Однако, несмотря на отключение питания, скорость поезда поначалу продолжала расти, так как он выехал на затяжной спуск, но вскоре профиль пути сменился на крутой подъём (8 ‰), уже на нём скорость поезда стала снижаться. Наконец в 3:45 поезд остановился на 173 км у пикета 5 (172,4 км от Санкт-Петербурга). От станции Валя по обесточенному перегону поезд  проехал около 8 километров. Абдурахманов побежал на станцию Цвылёво (до неё поезд не доехал около 10 км), чтобы доложить о произошедшем. Незаторможенный грузовой поезд на крутом уклоне начал скатываться назад к станции Валя. Такой спуск растянулся на 1,5 километра, после чего поезд  окончательно остановился. Считая от момента проезда станции Куколь, поезд проехал около 40 километров за 47 минут, то есть со средней скоростью 51 км/ч, максимальная скорость поезда достигала 95 км/ч.

Вскоре со встречным поездом № 687 Вологда — Санкт-Петербург к остановившемуся грузовому поезду прибыл отряд милиции. Помимо этого, по указанию поездного диспетчера, локомотивная бригада поезда  с помощью тормозных башмаков закрепила поезд  от ухода. В 4:14 милиционеры наконец проникли в кабину электровоза ВЛ15-018, где обнаружили машиниста Горчакова в невменяемом состоянии на полу локомотива. Машиниста доставили в Волховскую железнодорожную больницу, где ему был поставлен диагноз: острый бредовый психоз с агрессивными тенденциями.

Характеристика участников инцидента 
 Машинист Горчаков Эдуард Юрьевич родился в 1973 году, получил среднее специальное образование. Машинистом работал с 2000 года, причём с 2002 года по 3-му классу. Увлекался футболом и хоккеем. На работе слыл добросовестным машинистом, но в то же время коллеги отмечали его замкнутость и неразговорчивость. Дважды был женат, но оба раза неудачно (развод), от первого брака остался сын, от второго сын и дочь (двойняшки). В октябре 2002 года успешно прошёл психофизиологическое обследование, а в мае 2003 года врачебно-экспертную комиссию (ВЭК). При проведении обеих этих комиссий психиатры не выявили у Горчакова никаких психических расстройств.
 Помощник машиниста Абдурахманов Александр Валентинович родился в 1980 году, проживал в Волхове. Помощником машиниста устроился в июне 2003 года и практически сразу был поставлен в одну бригаду с машинистом Горчаковым.
 Локомотив ВЛ15-018 — двухсекционный двенадцатиосный (осевая формула 2(2о—2о—2о)) электровоз постоянного тока с часовой/ продолжительной мощностью 9000/  (самый мощный советский/ российский электровоз постоянного тока) и рабочей массой 300 тонн. Был построен в 1987 году на Тбилисском электровозостроительном заводе (ТЭВЗ), на Октябрьской железной дороге секции электровоза получили номера 12400354 (секция А) и 12400362 (секция Б). Электровоз оборудован нескольким системами безопасности, в том числе: ЭПК-150 (автостоп), АЛСН, электронное устройство контроля параметров движения поезда  «Дозор», радиостанция .
В январе 2004 года члены локомотивной бригады и локомотив были приписаны к локомотивному депо Волховстрой (ТЧ-21).

Настоящее время 
 Электровоз ВЛ15-018 был списан в сентябре 2012 года и находится на территории локомотивного депо ТЧ-21 в нерабочем состоянии.

Примечания

См. также 
 Железнодорожные происшествия в Российской Федерации
 Инцидент с CSX 8888

Литература 
 
 
 

Январь 2004 года
События 11 января
Железнодорожные происшествия в России 2004 года
Волховстроевское отделение Октябрьской железной дороги
Железнодорожные происшествия в Ленинградской области